Wollerup ist der Name zweier dänischer Orte und ehemaliger preußischer Gemeinden:
 Wollerup (Kreis Apenrade) im Kirchspiel Bjolderup Sogn
 Wollerup (Kreis Sonderburg) im Kirchspiel Ulkebøl Sogn